Warteberg ist der Namensbestandteil dieser Ortschaft:
 Philippinenhof-Warteberg, Ortsteil von Kassel, Nordhessen

Warteberg ist der Name dieser Berge und Erhebungen:
 Warteberg (Dingelstädt) (385,5 m), im Obereichsfeld bei Dingelstädt, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Warteberg (Kassel) (229,1 m), im Kasseler Stadtteil Philippinenhof-Warteberg, Nordhessen
 Warteberg (Obereichsfeld) (515,9 m), im Obereichsfeld bei Flinsberg (Heiligenstadt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Warteberg (Nothfelden) (ca. 419 m), am Elsbergrücken bei Nothfelden im Landkreis Kassel, Nordhessen
 Warteberg (Rollshausen) (196,5 m), in der Goldenen Mark (Untereichsfeld) bei Rollshausen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Siehe auch:
 Wartberg
 Wartenberg